Блоу () — английская фамилия.

Известные носители:
 Блоу, Джон (1649—1708) — английский барочный композитор и органист.
 Блоу, Джонатан (род. 1971) — американский геймдизайнер.
 Блоу, Кёртис (род. 1959) — американский рэпер, продюсер.
 Блоу, Сьюзен (1843—1916) — американский педагог.